|-
| 39701 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 39702 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39703 - ||  || 14 octombrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 39704 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 39705 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39706 - ||  || 9 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39707 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39708 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39709 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 39710 - ||  || 4 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39711 - ||  || 5 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39712 - ||  || 14 octombrie 1996 ||  || T. Seki
|-
| 39713 - ||  || 2 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39714 - ||  || 16 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39715 - || 1996 VT || 2 noiembrie 1996 || Prescott || 
|-
| 39716 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39717 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39718 - ||  || 12 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 39719 ||  || 8 noiembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 39720 ||  || 8 noiembrie 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39721 ||  || 15 noiembrie 1996 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39722 ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 39723 - ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 39724 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39725 ||  || 2 noiembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 39726 - ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 39727 ||  || 7 noiembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 39728 - || 1996 WG || 17 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 39729 - || 1996 XD || 1 decembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 39730 - ||  || 7 decembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39731 - ||  || 9 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39732 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39733 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39734 - ||  || 14 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 39735 ||  || 20 decembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 39736 - || 1997 AM || 2 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39737 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39738 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39739 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39740 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39741 Komm ||  || 9 ianuarie 1997 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 39742 ||  || 5 ianuarie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39743 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39744 - ||  || 14 ianuarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39745 - ||  || 14 ianuarie 1997 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39746 || 1997 BW || 18 ianuarie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39747 - ||  || 29 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 39748 Guccini - ||  || 28 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 39749 - ||  || 28 ianuarie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 39750 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39751 - ||  || 3 februarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39752 - ||  || 6 februarie 1997 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39753 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39754 - ||  || 4 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39755 - ||  || 13 februarie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39756 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39757 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39758 - ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39759 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39760 - ||  || 8 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39761 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39762 ||  || 29 martie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39763 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39764 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39765 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39766 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39767 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39768 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39769 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39770 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39771 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39772 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39773 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39774 - ||  || 12 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39775 ||  || 13 aprilie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39776 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39777 - || 1997 HE || 27 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39778 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39779 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39780 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39781 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39782 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39783 - ||  || 1 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39784 - ||  || 2 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39785 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39786 - ||  || 8 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39787 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39788 - ||  || 28 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39789 - || 1997 OA || 23 iulie 1997 ||  || 
|-
| 39790 - || 1997 PF || 1 august 1997 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39791 Jameshesser ||  || 13 august 1997 ||  || D. D. Balam
|-
| 39792 - ||  || 5 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 39793 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39794 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39795 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39796 - || 1997 TD || 1 octombrie 1997 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39797 ||  || 3 octombrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39798 - ||  || 6 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 39799 Hadano ||  || 23 octombrie 1997 || Hadano || 
|-
| 39800 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-